Torpes puede referirse a: 
 Torpes, comuna francesa situada en Doubs.
 Torpes, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Plural de torpe, persona falta de destreza.